Libelloides — род насекомых из семейства аскалафов (Ascalaphidae). Виды этого рода обитают в большинстве стран Европы. Они населяют сухие луга или сухие хвойные леса.

Виды 
В роде 18 видов.
 Libelloides baeticus (Rambur, 1842)
 Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775
 Libelloides cunii Selys-Longchamps, 1880
 Libelloides hispanicus (Rambur, 1842) — Бабочник опалённый
 Libelloides ictericus (Charpentier, 1825)
 Libelloides jungei Aistleitner, 1982
 Libelloides lacteus (Brullé, 1832)
 Libelloides latinus (Lefèbvre, 1842)
 Libelloides longicornis (Scopoli, 1763)
 Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) — Пёстрый аскалаф
 Libelloides ramburi (McLachlan, 1875)
 Libelloides rhomboideus (Schneider, 1845)
 Libelloides sibiricus (Eversmann, 1850) — Сибирский аскалаф
 Libelloides siculus (Angelini, 1827)
 Libelloides syriacus (McLachlan, 1871)
 Libelloides tadjicus (Luppova, 1973)
 Libelloides ustulatus (Eversmann, 1850)

Фото

Примечания

Литература 
 Fischer K., Hölzel H., Kral K. (2006). Divided and undivided compound eyes in Ascalaphidae (Insecta, Neuroptera) and their functional and phylogenetic significance. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 44: 285—289.
 Kral K. (2002). Ultraviolet vision in European owlflies (Neuroptera: Ascalaphidae): a critical review. European Journal of Entomology 99: 1—4.

Ссылки 
 Libelloides — Fauna Europaea .
 Galerie-insecte .
 Biolib .

Аскалафы
Роды сетчатокрылых